Pontiac – amerykańska marka samochodów osobowych,
 Pontiac (ok. 1720–1769) – wódz Indian Ottawa, przywódca powstania,
 Pontiac Silverdome – hala sportowa w Pontiac w Michigan,
 Pontiac – regionalna gmina hrabstwa (MRC) w prowincji Quebec, w Kanadzie.

Miejscowości w USA:
 Pontiac – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Livingston,
 Pontiac – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Oakland,
 Pontiac – jednostka osadnicza w stanie Missouri, w hrabstwie Ozark.
Gminy w USA:
 Pontiac (ang. Pontiac Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Livingston,
 Pontiac (ang. Pontiac Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Ozark,
 Pontiac (ang. Pontiac Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cass.